Arriba kan syfta på:

 Arriba (tidning) – en spansk tidning

USA 

 Arriba, Colorado, ort i Colorado, Lincoln County,